Александр Шайхет (; 23 июня 1887, Николаев, Российская империя — 19 августа 1964, Цюрих, Швейцария) — швейцарский дирижёр и скрипач, альтист, музыкальный педагог.

Биография 
Родился в еврейской семье Хаима и Бейлы Шайхетов. В 1903—1906 гг. учился в Одесском музыкальном училище у Александра Фидельмана, в 1906—1910 году — в Лейпцигской консерватории.

В 1910—1914 годах — концертмейстер и первая скрипка оркестра в Йене. Одновременно выступал как ансамблист в составе Йенского струнного квартета (вместе с виолончелистом Иоахимом Стучевским) и в составе Майнингенского фортепианного трио во главе с Максом Регером.

В 1914 году вместе со своим другом Стучевским эмигрировал в Швейцарию, в 1919 г. женился на пианистке Ирме Лёвингер. С 1927 г. гражданин Швейцарии. Поселившись в Цюрихе, часто выступал в качестве скрипача и альтиста и руководил классом скрипки Академии музыки в Цюрихе. В 1920 году основал Камерный оркестр Цюриха (), которым руководил до 1943 года. Был одним из учредителей швейцарской секции Международного общества современной музыки (1923), занимался пропагандой новейшей музыки в Швейцарии.

В 1962 г. удостоен администрацией Цюриха медали имени Ганса Георга Негели.

Ссылки 
 Мемориальный сайт
 
 Профиль на сайте Исторического словаря Швейцарии

Выпускники Одесской музыкальной академии
Академические музыканты Швейцарии